Vicente Ferrer puede hacer referencia a:
 
 San Vicente Ferrer (Valencia, 23 de enero de 1350 – 5 de abril de 1419), santo valenciano y de la orden de los dominicos.
 En honor de este santo:
Iglesia de San Vicente Ferrer (Adsubia)
Festividad de San Vicente Ferrer
Fiestas patronales San Vicente Ferrer
Fiesta de los Niños de la calle San Vicente
Colegio Imperial Niños Huérfanos San Vicente Ferrer

Vicente Ferrer Moncho (1920-2009), exjesuita y Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1998:
Fundación Vicente Ferrer, ONGD que trabaja con los más desfavorecidos en la zona de la India llamada Anantapur, en el estado de Andhra Pradesh.
Vicente Ferrer (película), una película de 2013 basada en la vida de Vicente Ferrrer Moncho, interpretado por Imanol Arias.

Vicente Ferrer Roselló (1959-), abogado y un político español militante del Partido Popular.